Лас Салитрерас има више значења:

 Лас Салитрерас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Салитрерас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику